

Cinema
 Tobermory – cortometraggio del 1931 diretto da George Pearson

Geografia
 Canada
 Tobermory – località dell'Ontario

 Regno Unito
 Tobermory – località della Scozia
 Tobermory – fiume della Scozia

Altro
 Tobermory – whisky prodotto a Tobermory (Scozia)